Woob peut faire référence à :
 Woob, un ensemble d'applications libres de web scraping,
Woob, de son vrai nom Paul Frankland, un compositeur anglais de musique ambient.